Menge kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Anton Menge
 John A. Menge

Robotskapade auktorsförkortningar